Тега́рт – один из видов военизированных полицейских фортов, построенных по всей Палестине во время Британского мандата.

Этимология

Форты названы в честь их конструктора, британского полицейского и инженера Чарльза Тегарта, в 1937–1941 гг. бывшего советником Генерального инспектора по вопросам безопасности Подмандатной Палестины. В Израиле, на иврите название форта звучит как «Тигарт» ().

История

Сэр Чарльз Тегарт разработал форты в 1938 году на основе своего опыта службы в Индии, во время антибританского восстания. Тегарты строились из железобетона и имели систему электропитания и водоснабжения, которая позволяла им выдержать месячную осаду.

Существует два типа тегартов. Пять фортов (близ палестинских селений Нэби Йуша, Салиха, Саса, Тарбиха и эль-Басса) были призваны усилить так называемый «Тегартный забор» на северной границе с Ливаном и Сирией. Ещё три тегарта такого типа сооружены в Мажд-эль-Куруме, Раме и Фарадии (см.: Шефер), во втором «заборе» на линии Акра–Сафад. Эти форты имеют специфическую конструкцию: здание кубической формы с высокой восьмигранной башенкой и узкими окошками для обзора во всех направлениях.

Свыше пятидесяти других тегартов, называемых также полицейскими станциями, были построены на стратегических перекрёстках на всём протяжении Палестины. Они представляют собой прямоугольные сооружения типа каре, обычно в два этажа, с двумя массивными смотровыми башнями по углам, снабжёнными узкими окнами-бойницами. Внутри структуры имеется прямоугольный двор. Нередко наблюдаются резервуары для хранения воды, устроенные во дворе и на крыше здания. Как правило, каждый форт был окружён высокой колючей проволокой.

Во время Первой Арабо-израильской войны в 1948 году некоторые тегарты, имевшие особое стратегическое значение, оказались в эпицентре тяжёлых кровопролитных боёв. Израильским вооружённым силам с большим трудом удалось овладеть полицейской станцией в Ирак Сувейдан, фортом Нэби Йуша и крепостью Латрун.

Многие тегарты до сих пор можно видеть в Израиле, где их продолжают использовать в качестве полицейских участков или мест заключения. Форт в Лагере 1391 служит тюрьмой для заключённых «высокого риска». Несколько тегартов стали музеями или вошли в состав музейных комплексов. Самый известный из них – форт в Латруне, ныне Музей Израильских танковых войск.

В Палестинской Автономии несколько тегартов используются в качестве офисов и административных центров Палестинской национальной администрации.

Перечень Тегартов 
Из 70 тегартов, построенных в 1940–1943 гг. в Подмандатной Палестине, к настоящему времени (2016 год) восемь фортов разрушены или демонтированы, 13 пребывают в заброшенном состоянии, остальные продолжают использоваться.

Примечания

Ссылки

 Интерактивная карта тегартов.
 Kroizer, Gad. From Dowbiggin to Tegart: revolutionary change in the colonial police in Palestine during the 1930s. The Journal of Imperial and Commonwealth History. Volume 32, 2004.
 Tegart Forts in Palestine: Adopted and Adapted Monuments of Supervision. Quaderns.

История Палестины
Британский мандат в Палестине
История Израиля
Достопримечательности Израиля
Памятники архитектуры Израиля